O Grande Prêmio do Japão de 2008 foi a décima quinta etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 26 e 28 de setembro de 2008 no Twin Ring Motegi.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto no Japão em 2008